Sogra é como é chamada a mãe do cônjuge ou do(a) namorado(a). 

Na cultura popular moderna, a sogra é vista como um peso a ser carregado e muitas vezes, a palavra acaba por adquirir sentido pejorativo. No Brasil, o cantor Dicró ficou famoso por fazer músicas onde conta piadas a respeito da própria sogra, piadas estas que costumam sempre ser muito populares entre comediantes do mesmo país. Também no Brasil, o escritor Andrey do Amaral lançou o sucesso Como Enlouquecer Sua Sogra, com diversas reimpressões. Em 28 de abril se comemora o Dia da Sogra.

Ver também
 Penterofobia

Relações de parentesco

es:Suegra
it:Parentela#Gradi di parentela comuni
sv:Svärfamilj#Svärföräldrar